Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Jacobo Diaz-Ruiz 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Vince Spadea (primo turno)
 Assente
 Davide Sanguinetti (primo turno)

 Hernán Gumy (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Agustín Calleri (Campione)
 Markus Hipfl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 2000